Ryle ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ryle, britischer Psychotherapeut
 Gilbert Ryle (1900–1976), britischer Philosoph
 Herbert Edward Ryle (1856–1925), Bischof von Exeter und Bischof von Winchester
 John Alfred Ryle (1889–1950), britischer Arzt
 John Charles Ryle (1816–1900), Bischof der anglikanischen Kirche
 Martin Ryle (1918–1984), britischer Radioastronom

Siehe auch:
 Reil (Begriffsklärung)
 Ryley (Begriffsklärung)